Гамбезе́й, Ґамбезей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на захід від Парижа, 30 км на захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Гамбезей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Гамбезей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін